El término Vasilieuca, Vasilievca, Vasílievka o Vasilivka (en bielorruso: Васільеўка, en moldavo: Vasilievca,  y en ucraniano: Василівка) puede referirse a:

Vasílievka (Azerbaiyán), localidad de Azerbaiyán.



Provincia de Gomel 

Vasílieuca (Buda-Kashalyowa, Gómel), localidad del raión de Buda-Kashalyowa de la provincia de Gómel, en Bielorrusia.
Vasílieuca (Dóbrush, Gómel), localidad del raión de Dóbrush de la provincia de Gómel, en Bielorrusia.

Provincia de Maguilov 

Vasílieuca (Bialynichy, Maguilov), localidad del raión de Dóbrush de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Vasílieuca (Drybin, Maguilov), localidad del raión de Drybin de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Vasílieuca (Kruhlaye, Maguilov), localidad del raión de Kruhlaye de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.

Provincia de Minsk 

Vasílieuca (Minsk), localidad de la provincia de Minsk, en Bielorrusia.

Vasílievca (Kazajistán), localidad de Kazajistán.

Vasílievca (Dubăsari), localidad del raión de Dubăsari en Moldavia, en Transnistria.
Vasílievca (Sovietscoe), localidad de la comuna de Sovietscoe en Moldavia, en Transnistria.



Vasílievka (Arjángelskoye, Bashkortostán), localidad del raión de Arjángelskoye de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Vasílievka (Chekmagush, Bashkortostán), localidad del raión de Chekmagush de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Vasílievka (Ishimbái, Bashkortostán), localidad del raión de Ishimbái de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Vasílievka (Meleúz, Bashkortostán), localidad del raión de Meleúz de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Vasílievka (Sharán, Bashkortostán), localidad del raión de Sharán de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Vasílievka (Sterlitamak, Bashkortostán), localidad del raión de Sterlitamak de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Vasílievka (Yermekéyevo, Bashkortostán), localidad del raión de Yermekéyevo de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Vasílievka (Zilaír, Bashkortostán), localidad del raión de Zilaír de la república de Bashkortostán, en Rusia.

Vasílievka (Irkutsk), localidad del óblast de Irkutsk, en Rusia.

Vasílievka (Kaliningrado), localidad del óblast de Kaliningrado, en Rusia.

Vasílievka (Kémerovo), localidad del óblast de Kémerovo, en Rusia.

Vasílievka (Komi), localidad de la república Komi, en Rusia.

Vasílievka (Novorosíisk, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de Novorosisk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vasílievka (Kalíninskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kalíninskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vasílievka (Sochi, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de Sochi del krai de Krasnodar, en Rusia.

Vasílievka (Kastórnoye, Kursk), localidad del raión de Kastórnoye del óblast de Kursk, en Rusia.
Vasílievka (Konyshevka, Kursk), localidad del raión de Konyshevka del óblast de Kursk, en Rusia.
Vasílievka (Lgov, Kursk), localidad del raión de Lgov del óblast de Kursk, en Rusia.
Vasílievka (Médvenka, Kursk), localidad del raión de Médvenka del óblast de Kursk, en Rusia.
Vasílievka (Pristen, Kursk), localidad del raión de Pristen del óblast de Kursk, en Rusia.

Vasílievka (Dóbrinka, Lípetsk), localidad del raión de Dóbrinka del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Vasílievka (Izmálkovo, Lípetsk), localidad del raión de Izmálkovo del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Vasílievka (Krásnoye, Lípetsk), localidad del raión de Krásnoye del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Vasílievka (Lípetsk), localidad del raión de Lípetsk del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Vasílievka (Terbuny, Lípetsk), localidad del raión de Terbuny del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Vasílievka (Usman, Lípetsk), localidad del raión de Usman del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Vasílievka (Volovo, Lípetsk), localidad del raión de Volovo del óblast de Lípetsk, en Rusia.

Vasílievka (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.

Vasílievka (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.

Vasílievka (Abdúlino, Oremburgo), localidad del raión de Abdúlino del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Vasílievka (Akbulak, Oremburgo), localidad del raión de Akbulak del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Vasílievka (Beliáyevka, Oremburgo), localidad del raión de Beliáyevka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Vasílievka (Kubandyk, Oremburgo), localidad del raión de Kubandyk del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Vasílievka (Novosergíevka, Oremburgo), localidad del raión de Novosergíevka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Vasílievka (Oktiábrskoye, Oremburgo), localidad del raión de Oktiábrskoye del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Vasílievka (Saraktash, Oremburgo), localidad del raión de Saraktash del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Vasílievka (Sévernoye, Oremburgo), localidad del raión de Sévernoye del óblast de Oremburgo, en Rusia.

Vasílievka (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.

Vasílievka (Mijáilovka, Primorie), localidad del raión de Mijáilovka del krai de Primorie, en Rusia.
Vasílievka (Partizán, Primorie), localidad del raión de Partizán del krai de Primorie, en Rusia.

Vasílievka (Tarásovski, Rostov), localidad del raión de Tarásovski del óblast de Rostov, en Rusia.
Vasílievka (Olshanka, Tselina, Rostov), localidad del municipio de Olshanka del raión de Tselina del óblast de Rostov, en Rusia.
Vasílievka (Jleborobnoye, Tselina, Rostov), localidad del municipio de Jleborobnoye del raión de Tselina del óblast de Rostov, en Rusia.

Vasílievka (Bezenchuk, Samara), localidad del raión de Bezenchuk del óblast de Samara, en Rusia.
Vasílievka (Bórskoye, Samara), localidad del raión de Bórskoye del óblast de Samara, en Rusia.
Vasílievka (Krasni Yar, Samara), localidad del raión de Krasni Yar del óblast de Samara, en Rusia.
Vasílievka (Pójvistnevo, Samara), localidad del raión de Pójvistnevo del óblast de Samara, en Rusia.
Vasílievka (Stávropol, Samara), localidad del raión de Stávropol del óblast de Samara, en Rusia.
Vasílievka (Syzran, Samara), localidad del raión de Syzran del óblast de Samara, en Rusia.
Vasílievka (Shentalá, Samara), localidad del municipio de Vasílievka del raión de Shentalá del óblast de Samara, en Rusia.
Vasílievka (Kanash, Shentalá, Samara), localidad del municipio de Kanash del raión de Shentalá del óblast de Samara, en Rusia.

Vasílievka (Sarátov), localidad del óblast de Sarátov, en Rusia.

Vasílievka (Kostyri, Roslavl, Smolensk), localidad del municipio de Kostyri del raión de Roslavl del óblast de Smolensk, en Rusia.
Vasílievka (Ostior, Roslavl, Smolensk), localidad del municipio de Ostior del raión de Roslavl del óblast de Smolensk, en Rusia.
Vasílievka (Ugrá, Smolensk), localidad del raión de Ugrá del óblast de Smolensk, en Rusia.

Vasílievka (Tambov), localidad del óblast de Tambov, en Rusia.

Vasílievka (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.

Vasílievka (Chaya, Tomsk), localidad del raión del Chaya del óblast de Tomsk, en Rusia.
Vasílievka (Ziriánskoye, Tomsk), localidad del raión del Ziriánskoye del óblast de Tomsk, en Rusia.

Vasílievka (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.

Vasílievka (Volgogrado), localidad del óblast de Volgogrado, en Rusia.

Vasílievka (Anna, Vorónezh), localidad del raión de Anna del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Vasílievka (Buturlínovka, Vorónezh), localidad del raión de Buturlínovka del óblast de Vorónezh, en Rusia.
Vasílievka (Gribánovski, Vorónezh), localidad del raión de Gribánovski del óblast de Vorónezh, en Rusia.

Vasílievka (Uliánovsk), localidad del raión de Uliánovsk del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Vasílievka (Novospask, Uliánovsk), localidad del raión de Novospask del óblast de Uliánovsk, en Rusia.



Óblast de Chernivtsi 

Vasilivka (Chernivtsi), localidad del óblast de Chernivtsi, en Ucrania.

República Autónoma de Crimea 

Vasilivka (Crimea), localidad de la república autónoma de Crimea, en Ucrania.

Óblast de Dnipropetrovsk 

Vasilivka (Dnipropetrovsk), localidad del raión de Dnipropetrovsk del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Vasilivka (Krynychky, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Krynychky del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Vasilivka (Mezhova, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Mezhova del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Vasilivka (Novomoskovsk, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Novomoskovsk del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Vasilivka (Petropavlivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Petropavlivka del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Vasilivka (Synelnykove, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Synelnykove del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Vasilivka (Verjnodniprovsk, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Verjnodniprovsk del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Vasilivka (Yurivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Yurivka del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.

Óblast de Donetsk 

Vasílivka (Amvrosiivka, Donetsk), localidad del raión de Amvrosiivka del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Vasílivka (Bájmut, Donetsk), localidad del raión de Bájmut del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Vasílivka (Dobropilia, Donetsk), localidad del raión de Dobropilia del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Vasílivka (Starobesheve, Donetsk), localidad del raión de Starobesheve del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Vasílivka (Volnovaja, Donetsk), localidad del raión de Volnovaja del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Vasílivka (Yasynuvata, Donetsk), localidad del raión de Yasynuvata del óblast de Donetsk, en Ucrania.

Óblast de Járkov 

Vasílivka (Grushivka, Kupiansk, Járkov), localidad del municipio de Grushivka del raión de Kupiansk del óblast de Járkov, en Ucrania.
Vasílivka (Monachinivka, Kupiansk, Járkov), localidad del municipio de Grushivka del raión de Kupiansk del óblast de Járkov, en Ucrania.
Vasílivka (Vovchansk, Járkov), localidad del raión de Vovchansk del óblast de Járkov, en Ucrania.

Óblast de Jerson 

Vasílivka (Gornostaivka, Jerson), localidad del raión de Gornostaivka del óblast de Jerson, en Ucrania.
Vasílivka (Kajovka, Jerson), localidad del raión de Kajovka del óblast de Jerson, en Ucrania.
Vasílivka (Novotroitske, Jerson), localidad del raión de Novotroitske del óblast de Jerson, en Ucrania.

Óblast de Jmelnitski 

Vasilivka (Jmelnitski), localidad del óblast de Jmelnitski, en Ucrania.

Óblast de Kirovogrado 

Vasílivka (Bobrynets, Kirovogrado), localidad del raión de Bobrynets del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Vasílivka (Dobrovelychkivka, Kirovogrado), localidad del raión de Dobrovelychkivka del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Vasílivka (Dolynska, Kirovogrado), localidad del raión de Dolynska del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Vasílivka (Novomyrgorod, Kirovogrado), localidad del raión de Novomyrgorod del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Vasílivka (Onufrivka, Kirovogrado), localidad del raión de Onufrivka del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.

Óblast de Kiev 

Vasilivka (Kiev), localidad del óblast de Kiev, en Ucrania.

Óblast de Mykolaiv 

Vasílivka (Berezanka, Mykolaiv), localidad del raión de Berezanka del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Vasílivka (Bereznehuvate, Mykolaiv), localidad del raión de Bereznehuvate del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Vasílivka (Ochakiv, Mykolaiv), localidad del raión de Ochakiv del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Vasílivka (Snihurivka, Mykolaiv), localidad del raión de Snihurivka del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Vasílivka (Voznesensk, Mykolaiv), localidad del raión de Voznesensk del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.

Óblast de Odesa 

Vasílivka (Artsyz, Odesa), localidad del raión de Artsyz del óblast de Odesa, en Ucrania.
Vasílivka (Biliaivka, Odesa), localidad del raión de Biliaivka del óblast de Odesa, en Ucrania.
Vasílivka (Bolhrad, Odesa), localidad del raión de Bolhrad del óblast de Odesa, en Ucrania.
Vasílivka (Frunzivka, Odesa), localidad del raión de Frunzivka del óblast de Odesa, en Ucrania.
Vasílivka (Ivanivka, Odesa), localidad del raión de Ivanivka del óblast de Odesa, en Ucrania.
Vasílivka (Kiliya, Odesa), localidad del raión de Kiliya del óblast de Odesa, en Ucrania.
Vasílivka (Krasni Okny, Odesa), localidad del raión de Krasni Okny del óblast de Odesa, en Ucrania.
Vasílivka (Liubashivski, Odesa), localidad del raión de Liubashivski del óblast de Odesa, en Ucrania.
Vasílivka (Mykolaivka, Odesa), localidad del raión de Mykolaivka del óblast de Odesa, en Ucrania.
Vasílivka (Velika Myjailivka, Odesa), localidad del raión de Velyka Myjailivka del óblast de Odesa, en Ucrania.

Óblast de Poltava 

Vasílivka (Chutove, Poltava), localidad del raión de Chutove del óblast de Poltava, en Ucrania.
Vasílivka (Dykanski, Poltava), localidad del raión de Dykanski del óblast de Poltava, en Ucrania.
Vasílivka (Kobeliaky, Poltava), localidad del raión de Kobeliaky del óblast de Poltava, en Ucrania.
Vasílivka (Kozelschyna, Poltava), localidad del raión de Kozelschyna del óblast de Poltava, en Ucrania.
Vasílivka (Poltava), localidad del raión de Poltava del óblast de Poltava, en Ucrania.
Vasílivka (Semenivka, Poltava), localidad del raión de Semenivka del óblast de Poltava, en Ucrania.

Óblast de Sumy 

Vasílivka (Lebedyn, Sumy), localidad del raión de Lebedyn del óblast de Sumy, en Ucrania.
Vasílivka (Romny, Sumy), localidad del raión de Romny del óblast de Sumy, en Ucrania.
Vasílivka (Seredyna-Buda, Sumy), localidad del raión de Lebedyn del óblast de Sumy, en Ucrania.

Óblast de Vinnytsia 

Vasilivka (Chechelnyk, Vinnytsia), localidad del raión de Chechelnyk del óblast de Vinnytsia, en Ucrania.
Vasilivka (Illintsi, Vinnytsia), localidad del raión de Illintsi del óblast de Vinnytsia, en Ucrania.
Vasilivka (Tyvriv, Vinnytsia), localidad del raión de Tyvriv del óblast de Vinnytsia, en Ucrania.
Vasilivka (Tulchyn, Vinnytsia), localidad del raión de Tulchyn del óblast de Vinnytsia, en Ucrania.

Óblast de Zaporizhia 

Vasilivka (Zaporizhia), localidad del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.

Óblast de Zhytomyr 

Vasílivka (Popilnia, Zhytomyr), localidad del raión de Popilnia del óblast de Zhytomyr, en Ucrania.
Vasílivka (Zhytomyr), localidad del raión de Zhytomyr del óblast de Zhytomyr, en Ucrania.

ro:Vasilievca (dezambiguizare)